Ци Синь (; род. 3 ноября 1926 года) — китайская , жена Си Чжунсюня, мать Си Цзиньпина, нынешнего китайского лидера.

Биография 
Ци Синь родилась 3 ноября 1926 года. Её отец Ци Чанчжи, был главой юридической бюро армии. В 1938 году, Ци поступила в среднюю школу для девочек. Зимой 1939 года, в возрасте 15 лет она вступила в Коммунистическую партию Китая.

В апреле 1944 года Ци вышла замуж, в этом браке родились 4 детей: 2 дочери, и 2 сына.

Ссылки 
 6 фактов о матери и детстве Си Цзиньпина
 Роль матери Си Цзиньпина в формировании его взглядов на жизнь и управление

Си Цзиньпин